Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржано 27 и 29. августа.

Земље учеснице 
Учествовала су 28 такмичарa из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификациона норма је износила 5,70 (КВ) коју нико није прескочио тако да су се у финале пласирали 16 најбољих (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 29. августа 2011. године 19:25 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном